Доубравице могу бити:

 Доубравице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Доубравице (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Доубравице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република